Jorge II de Pomerania (30 de enero de 1582 en Barth - 27 de marzo de 1617 en Seebuckow, Rügenwalde [después de 1945 Bukowo Morskie, Darlowo]) fue un duque no reinante de Pomerania. Administró el distrito de Rügenwalde desde 1606 hasta 1617 conjuntamente con su hermano Bogislao XIV.

Biografía 
Jorge era un miembro de la última generación de la gobernante Casa del Grifo en Pomerania. Nació en 1582 como el hijo menor del Duque Bogislao XIII y de su primera esposa, Clara de Brunswick. Jorge y sus hermanos acordaron la división de la herencia después de la muerte de su padre. Siguiendo el acuerdo del 1 de octubre de 1606 los hermanos mayores, Felipe II (1573-1618) sería el Duque reinante de Pomerania-Stettin, Francisco  (1577-1620) sería el Obispo protestante de Cammin. Jorge conjuntamente con su hermano mayor Bogislao XIV (1580-1637) recibió el distrito de Rügenwalde. El hermano menor Ulrico inicialmente recibió solo una pensión anual.

En Rügenwalde, George se dedicaba exclusivamente a la caza y no tomó parte en los asuntos de estado. Perdió la vista en el ojo izquierdo al disparar un arma.

El Duque Jorge permaneció soltero. Murió en 1617 en Buckow en su distrito de Rügenwalde y fue enterrado en la Iglesia del Castillo en Szczecin.

Ancestros

Véase también 
 Anexo:Ducados y duques de Pomerania

Referencias 
 Martin Wehrmann: Genealogie des pommerschen Herzogshauses, Verlag Leon Sauniers Buchhandlung, Szczecin 1937, p. 128.

Enlaces externos 
 George II at www.ruegenwalde.com

Duques de Pomerania
Nobles de Alemania del siglo XVI
Nobles de Alemania del siglo XVII